Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel de l'US Open qui se déroule du 25 août au 8 septembre. Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Faits marquants

Avant le tournoi 
Rafael Nadal, 2 mondial et tenant du titre, est contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure au poignet.

Pendant le tournoi

Dames 
 De nombreuses têtes de série se font surprendre et éliminer très tôt dans le tournoi : 
 La Slovaque, tête de série 12 et récente finaliste à l'Open d'Australie, Dominika Cibulková se fait éliminer dès le premier tour par une des révélations du tournoi, la jeune Américaine Catherine Bellis âgée de seulement quinze ans.
 Ana Ivanović, tête de série 8 et ancienne numéro 1 mondiale est éliminée par Karolína Plíšková au deuxième tour. De même, la tête de série 4, Agnieszka Radwańska perd face à la future demi-finaliste du tournoi, la Chinoise Peng Shuai.
 Simona Halep, exemple de régularité cette saison, est surprise par la Croate Mirjana Lučić-Baroni et perd au troisième tour. Petra Kvitová, récente vainqueur à Wimbledon et tête de série 3, est éliminée par la qualifiée serbe Aleksandra Krunić, également au troisième tour. L'Allemande et tête de série 6 Angelique Kerber est, elle, battue par la jeune Suissesse Belinda Bencic, auteure d'un tournoi impressionnant pour une joueuse âgée de seulement 17 ans.
 La tête de série 9, Jelena Janković succombe elle aussi sous les coups de Belinda Bencic lors du quatrième tour.
 La Chinoise Peng Shuai, lors de sa première demi-finale en tournoi majeur, est frappée d'un violent coup de chaleur pendant le deuxième set et est obligée de quitter le court en fauteuil roulant. Le score était alors de 7-6, 4-3 en faveur de Caroline Wozniacki.
 Serena Williams, auteure d'un tournoi parfait (aucune joueuse n'est parvenue à lui prendre plus de trois jeux par set) remporte son troisième US Open consécutif, ainsi que son  du Grand Chelem face à son amie, la Danoise Caroline Wozniacki, qui jouait sa première finale en tournoi majeur depuis cinq ans, sur le score de 6-3, 6-3.

Messieurs 
 La majorité des têtes de série tiennent leur rang. On peut noter le bon parcours du Français Gaël Monfils qui élimine la tête de série 7 Grigor Dimitrov lors des huitièmes de finale et parvient à mener deux sets à zéro face à Roger Federer en quart de finale en s'offrant même deux balles de match, avant de subir la loi du Suisse et de finalement s'incliner.
 Les deux grandes surprises de cet US Open 2014 sont le Japonais Kei Nishikori et le Croate Marin Čilić qui parviennent à se hisser en finale.
 Kei Nishikori élimine consécutivement le Canadien Milos Raonic ( de série), le Suisse Stanislas Wawrinka ( de série) et le favori Novak Djokovic ( de série), avant de jouer sa première finale de Grand Chelem. Il devient ainsi le premier joueur asiatique à jouer une finale de tournoi majeur.
 Marin Čilić bat le Sud-Africain Kevin Anderson ( de série), le Français Gilles Simon ( de série), le Tchèque Tomáš Berdych ( de série) et l'autre grand favori, le Suisse Roger Federer ( de série).
 Kei Nishikori et Marin Čilić se retrouvent en finale. On assiste à la première finale de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2005 sans un membre du Big Four. De plus, les deux joueurs étant respectivement classés aux  et  mondiales, c'est la première finale de Grand Chelem sans membre du top 10 depuis celle de Roland-Garros 2002. Marin Čilić s'impose en 3 sets et devient le premier joueur croate à remporter l'US Open.
 Lors du tournoi de double, les frères Bob et Mike Bryan s'imposent pour la  et deviennent la première équipe à remporter le total de cent titres ensemble. Ils remportent également leur seizième titre du Grand Chelem en double messieurs.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2014
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Tennis en septembre 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Sport à New York en 2014